Prva liga Jugoslavije (1961/1962) było 34. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Dražan Jerković, który w barwach klubu Dinamo Zagrzeb strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1961 w Europie
1962 w Europie